Bost ist der Familienname folgender Personen:

 Ami Bost (1790–1874), Schweizer, später französischer reformierter Erweckungsprediger
 Carlton Bost (* 1975), US-amerikanischer Rockmusiker   
 Dee Bost (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler   
 Eduard Bost (1813–1879), deutscher Opernsänger (Bass), Theaterschauspieler und Komiker
 Élisabeth Bost (* 1979), französische Journalistin  
 Eric Michael Bost, US-amerikanischer Diplomat   
 Hans-Josef Bost (1916–1989), deutscher Politiker (CDU)
 Hubert Bost (* 1957), französischer Historiker  
 Jacques-Laurent Bost (1916–1990), französischer Journalist, Schriftsteller und Übersetzer
 Jakob Bost (1904–nach 1965), deutscher Politiker (CDU), MdL Saarland 
 Jean-Benoît Bost (* 1961), französischer Mathematiker
 John Bost (1817–1881), reformierter Pfarrer und Sozialpionier
 Joseph Bost (* 1956), US-amerikanischer Judoka  
 Josiane Bost (* 1956), französische Radsportlerin
 Marie Bost (Lebensdaten unbekannt), deutsche Theaterschauspielerin des 19. Jahrhunderts
 Mike Bost (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Bost (1901–1975), französischer Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Reinhold Bost (1929–2019), deutscher Pädagoge, Kommunalpolitiker (CDU) und Autor
 Roger-Yves Bost (* 1965), französischer Springreiter
 Théophile Bost (1828–1910), französischer evangelischer Theologe   

Orte:
 Bost (Allier), französische Gemeinde im Département Allier
 Bost (Afghanistan), der historische Name von Lashkar Gah, der Hauptstadt der afghanischen Provinz Helmand

BOST ist die Abkürzung von Basic Operational Sea Training für Seeoffiziere der NATO-Marinen

im NRHP gelistete Objekte:
 Bost Building, in Homestead Borough, Pennsylvania, ID-Nr. 99000627
 Bost Mill Historic District, in Georgeville, North Carolina, ID-Nr. 86000076
 Bost-Burris House, in Newton, North Carolina, ID-Nr. 90001033

Siehe auch:
 Dolmen du Bost
 Boost

Abkürzung